А́гния Алекса́ндровна Кузнецо́ва (1911—1996) — русская советская детская писательница.

Биография 
Родилась 12 (25 февраля) 1911 года в Иркутске в семье царского офицера Александра Николаевича Кузнецова. Окончила среднюю школу и историко-филологический факультет ЛГУ имени А. А. Жданова. Работала литературным сотрудником детских и молодёжных газет в Ленинграде и Новосибирске, в Иркутском радиокомитете. В 1943 — 1946 годах была ответственным секретарём Иркутского отделения СП РСФСР. С 1956 года жила в Москве.

Скончалась 12 ноября 1996 года. Похоронена в Москве на Троекуровском кладбище; рядом покоится её муж, писатель Георгий Марков.

Семья 
 муж — писатель Марков, Георгий Мокеевич (1911—1991).
 дочь — писательница Маркова, Ольга Георгиевна. Дети Ольги Марковой — журналист Марина Маркова (1960), Ксения Маркова (1973).
 дочь — актриса Маркова, Екатерина Георгиевна. Дети Екатерины Марковой — историк Филипп Тараторкин, актриса Анна Тараторкина.

Творчество 
Первая книга рассказов вышла в 1932 году в Новосибирске.

Публиковалась в альманахе «Новая Сибирь», журналах «Роман-газета», «Юность» и других периодических изданиях. На протяжении всей творческой деятельности писала о детях, для детей и юношества. Автор очерков, рассказов и повестей.

Занималась пушкинской темой, книга «Моя мадонна» объединяет повести о Наталье Гончаровой и детях Пушкина.

Произведения переводились на иностранные языки.

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1977) — за повесть «Земной поклон»
 орден Дружбы народов (1984)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Избранная библиография 
 В Чулымской тайге. — Иркутск, 1939
 Чёртова дюжина. — Иркутск, 1946
 Твой дом. — Новосибирск, 1951
 Жизнь зовёт. — Красноярск, 1958
 Честное комсомольское. — М., 1959
 Свет-трава. — М., 1967
 Мы из Коршуна. — М., 1970
 Ночевала тучка золотая… — М., 1971
 Много на земле дорог. — М., 1972
 Земной поклон. — М., 1977
 Земной поклон: Повести. — М.: Сов. писатель, 1979. — 511 с. — 150000 экз.
 Под бурями судьбы жестокой. — Пермь, 1979
 Достоинство: Повести. — М.: Мол. гвардия, 1980. — 446 с. — 200000 экз.
 Собрание сочинений: В 3-х томах. — М.: Дет. литература, 1982—1984. — 543+447+718 с. — 100000 экз.

Память 
 В Иркутске на доме, где жила Агния Кузнецова, в память о ней установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Писатели Москвы: Биобиблиографический справочник / Сост.: Е. П. Ионов, С. П. Колов.— М.: Моск. рабочий, 1987. — С. 241.
 Абрамович А. Ф. А. А. Кузнецова: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 190—193. — 336 с. — 5000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 133—134. — 332 с. — 5000 экз.
 Разумневич В. А. Проводы в совершеннолетие: Очерк творчества А. Кузнецовой. — М., 1974.

Ссылки 
 Агния Кузнецова на сайте Иркипедия
 Агния Кузнецова на сайте Писатели Приангарья — детям

Писатели-соцреалисты
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писательницы СССР
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Выпускники ЛИФЛИ
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Троекуровском кладбище